Flabelliphilus – rodzaj widłonogów z rodziny Clausiidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1962 roku przez zoologów José Brescianiego i Jørgena Lützena.

Gatunek
Flabelliphilus inersus Bresciani & Lützen, 1962

Przypisy 

Flabelliphilus